Aufnahme steht für:
 Aufnahme eines Stoffes durch einen anderen, siehe Absorption (Chemie)
 Aufnahme (Geologie), Prozess der geologischen Datenerhebung
 Aufnahme (Sport), ein Spielabschnitt bei einigen Sportarten
 Bauaufnahme, Vermessung und Zeichnung eines bestehenden Gebäudes
 Notaufnahme, Krankenhausstation 
 Vegetationsaufnahme

Töne und Musik:
 Tonaufnahme, das Aufnehmen von akustischen Signalen auf Trägermedien
 Take (Musik), die schrittweise Aufnahme von Musik

Film und Bilder:
 Filmaufnahmen, siehe Dreharbeiten
 Einstellung (Film), eine ungeschnittene, zumeist kurze Filmaufnahme
 Fotografische Aufnahme, der Prozess und das Ergebnis des Fotografierens 
 Aufnahme einer audiovisuellen Aufführung, siehe Mitschnitt
 Röntgenaufnahme, der Prozess und das Ergebnis beim Röntgen

Siehe auch:
 Assumptio
 Aufnehmer
 Beherbergung
 Einschulung
 Immatrikulation
 Nahrungsaufnahme
 Notaufnahmegesetz für Flüchtlinge
 Rezeption, Begriffsklärungsseite
 Unterbringung